Dogadin ist der Familienname folgender Personen:

 Pawel Michailowitsch Dogadin (1876–1919), russischer Kunstsammler
 Sergei Dogadin (* 1988), russischer Geiger